Беде́кер — путеводитель, название происходит от имени Карла Бедекера, составителя наиболее распространенных немецких изданий такого рода.

 Бедекер, Карл — немецкий издатель
 Бёдекер, Фридрих — немецкий ботаник
 Бедекер, Фридрих Вильгельм (ок. 1823—1906) — немецкий миссионер, посвятивший значительную часть своего служения России.

Примечания